Level Up peut désigner:
 Level Up, un téléfilm américain diffusé en 2011 aux États-Unis et en France début 2012, pilote de la série télévisée ci-dessous ;
 Level Up, une série télévisée américaine d'action diffusée sur Cartoon Network en 2012, tirée du téléfilm ci-dessus ;
 Level Up, un film d'Adam Randall sorti en 2016 ;
 Level Up, une chanson de la chanteuse Ciara.